Schatten der Vergangenheit – film del 1919 diretto da Paul von Woringen
 Schatten der Vergangenheit – film del 1922 diretto da Rudolf Biebrach
 La doppia vita di Elena Gall (titolo originale Schatten der Vergangenheit) – film del 1936 diretto da Werner Hochbaum
 Lo spettro del passato (titolo originale: Un revenant, titolo tedesco: Schatten der Vergangenheit) – film del 1946 diretto da Christian-Jaque